Toto je seznam obcí v departementu Haute-Loire ve Francii, jichž je celkem 260:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Haute-Loire